Lalmanirhat (bengali: Lālmanir Hāt, Lalmonirhat, Lalmanirat) är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Rangpur Division, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Dhaka. Lalmanirhat ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lalmanirhat är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Lalmanirhat. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Lalmanirhat består till största delen av jordbruksmark. Runt Lalmanirhat är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rangpur Division